Fewell bezeichnet:

 Fewell (Oklahoma), ein Ort im US-Bundesstaat Oklahoma

Fewell ist der Familienname folgender Personen:

 Garrison Fewell (1953–2015), US-amerikanischer Jazz-Gitarrist und Hochschullehrer
 Perry Fewell (* 1962), US-amerikanischer Footballtrainer
 Stephen Fewell (* 1971), britischer Schauspieler